Eric Alfred Havelock (1903-1988) – brytyjski filolog klasyczny i historyk filozofii starożytnej;
 Gary Havelock (ur. 4 listopada 1968) – brytyjski żużlowiec, indywidualny mistrz świata z 1992 roku.

Miejscowości w Nowej Zelandii:
 Havelock – miasto w regionie Marlborough

Miejscowości w USA:
 Havelock – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Pocahontas
 Havelock – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Craven
Gminy w USA:
 Havelock (ang. Havelock Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Chippewa
 Havelock (ang. Havelock Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Hettinger